Miejscowości w USA:
 Hale – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Carroll
 Hale – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Trempealeau
Gminy w USA:
 Hale (ang. Hale Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Garland
 Hale (ang. Hale Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Warren
 Hale (ang. Hale Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Jones
 Hale (ang. Hale Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie McLeod
 Hale (ang. Hale Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Hardin
 Hale (ang. Hale Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Trempealeau
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Hale (ang. Hale County) – w stanie Alabama
 hrabstwo Hale (ang. Hale County) – w stanie Teksas
W Wielkiej Brytanii:
 Hale – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Hale – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Hale – miejscowość w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 Hale – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Hale – miejscowość w Medway, w hrabstwie Kent (Anglia)
 Hale – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Hale – miejscowość w hrabstwie Surrey (Anglia)
 Hale – miejscowość w Thanet, w hrabstwie Kent (Anglia)
Osoby:
 Mason Ellsworth Hale – amerykański mykolog